Охраняемые природные территории Бутана — занимают 46 % территории королевства, включают в себя национальные парки, заповедники, в том числе лесные и фаунистическиe, и заказники.

Длительная историческая изоляция Бутана (до 1974 года Бутан был практически закрыт для иностранцев) позволила не разрушить его богатую экзотическую природу и предоставила уникальную возможность дальнейшего её сохранения. Территории, созданные для защиты важнейших экосистем, не используются как туристические аттракционы.

Большинство охраняемых природных территорий Бутана были образованы в 1960 году и располагались в южных и северных районах королевства. Площадь национальных парков страны  что составляет  Вдоль границ с Индией и Китаем, как правило располагаются охраняемые территории.

Список охраняемых природных территорий Бутана:
 Природный заказник Бумделинг
 Национальный парк Джигме Дорджи
 Национальный парк Джигме Сингье Вангчука (ранее «Национальный парк Чёрных Гор»)
 Заповедник Кхалинг
 Природный заказник Пхибсу
 Королевский национальный парк Манас
 Природный заказник Сактен
 Национальный парк Тхрумшинг
 Заповедник Торса
 Парк столетия династии Вангчук
 Мотитхангский заказник такинов

См. также 
 Лесное хозяйство в Бутане
 Леса Бутана
 Национальные парки Бутана

Примечания

Ссылки 
 Natural Heritage
 World Database on Protected Areas
 Министерство сельского хозяйства и лесов Королевства Бутан

Бутан
Списки:Бутан
 
Индомалайя